Кафедральный собор Ардферта () — расположен в городе Ардферт, графство Керри, Ирландия.

Представляет собой руины католического храма в романском стиле, построенного в XII веке. Построен на месте старинного монастыря VI века, основанного Святым Бренданом «Мореплавателем».

Галерея

Ссылки 
 Ardfert Village website — Site plan and old postcard of St Brendan’s Cathedral
 Brief information

Церкви графства Керри
А
Национальные памятники в графстве Керри
Храмы, построенные в XII веке
Романская архитектура Ирландии